Роџер Федерер је шести пут освојио титулу. У финалу је савладао Марина Чилића са 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 
Резултати турнира на сајту protennislive.com
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2018.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно